A Farewell to Arms (roman), een roman uit 1929 van Ernest Hemingway
 A Farewell to Arms (1932), een film van Frank Borzage
 A Farewell to Arms (1957), een film van Charles Vidor